Fotbollsallsvenskan 1962 spelades 15 april–14 juni 1962, och vanns av IFK Norrköping. Vårsäsongen spelades 15 april–14 juni och höstsäsongen spelades 5 augusti–21 oktober.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Publiksiffror 

 Publiksnitt: 
 Högsta publiksiffra: 47 811 (Djurgårdens IF–IFK Norrköping 0–0, Råsunda stadion den 23 september 1962)

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1962
1962
Fotbollssäsongen 1962